

Беджихув — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Беджихув — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства